Загребская школа экономики и менеджмента (; ZŠEM) — частная бизнес-школа в Загребе, Хорватия.
Основана в 2002 году. Предлагает высшее образование (бакалавриат и магистратура) в области экономики, менеджмента, финансов, маркетинга и бухгалтерского учета.

ЗШЭМ признавалась лучшей бизнес-школой Хорватии в течение трёх лет, вплоть до 2011 года. На лето 2012 года — крупнейшее частное высшее учебное заведение Хорватии.

Программы 
Предлагает степени бакалавра и магистра в области экономики и управления, по специальностям: экономика, менеджмент, финансовый учёт, маркетинг, бухгалтерский учёт, а также MBA-программы в области менеджмента, маркетинга, управления персоналом и др.

Партнерские ВУЗы

Россия 
 Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова
 УрФУ имени первого Президента России Б. Н. Ельцина
 Саратовский государственный технический университет имени Ю. А. Гагарина

Европа 
 Гейдельбергский университет
 Болонский университет
 Высшая школа экономических и коммерческих наук
 Мадридский университет имени Карлоса III
 Университет Корвина
 Варшавская школа экономики
 Норвежская школа менеджмента

Примечания 

Экономические высшие учебные заведения
Экономические университеты
Бизнес-школы
Образование в Загребе